Kahrweg ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heinrich Kahrweg (1818–1880), deutscher Unternehmer
 Ruth Meyer-Kahrweg, deutsche Heimatforscherin des Bergischen Landes